Лафі́тт-сюр-Лот () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Бордо, 23 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 314 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 832,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лафітт-сюр-Лот на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лафітт-сюр-Лот на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна